Мессештадт:

 Мессештадт Вест — станция Мюнхенского метрополитена
 Мессештадт Ост — конечная станция Мюнхенского метрополитена